Chris Chambliss (1948-), joueur puis entraîneur américain de baseball.
 Frank Chambliss Johnson (1894-1934), pédiatre américain.
 Julian C. Chambliss (1971-), historien américain.
 Saxby Chambliss (1943-), homme politique américain.
 Scott Chambliss (1963-), chef décorateur américain.

Autre 
 (23707) Chambliss est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme anglais